Kemijski simbol